Shaba Xiang kan syfta på följande platser:

Kina 

 Shaba (socken i Kina, Chongqing), 
 Shaba (socken i Kina, Guizhou), 

Robotskapade Kinaförgreningar